Bio steht für:

 bio(s), griechischer Wortstamm (altgriechisch  „Leben“), siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #bio
 Biografie als Kurzform
 Biologie als Kurzform
 Bio, Biopic, siehe Filmbiografie
 Spitzname von Alfred Biolek (1934–2021), deutscher Fernsehunterhaltungskünstler
 Kurzform für den sächsischen Grafen Binizo († vor 1004)
 Bio (Lot), französische Gemeinde im Département Lot

gesetzlich geschützte Vorsilbe:
 Bio-Lebensmittel
 Bio-Siegel

Bio ist der Familienname folgender Personen:
 Fatima Maada Bio (* 1980), gambische Schauspielerin und First Lady von Sierra Leone
 Julius Maada Bio (* 1964), Staatschef von Sierra Leone, General der Sierra Leone Armed Forces
 Antoine Sabi Bio (* 1963), beninischer Geistlicher, Bischof von Natitingou

BIO als Abkürzung:
 Bedford Institute of Oceanography, kanadisches Ozeanografisches Institut in Dartmouth, Nova Scotia
 Flughafen Bilbao, nach dem IATA-Code
 The Biography Channel (Deutschland 2007–2014)
 Britisches Territorium im Indischen Ozean, ITU-Code

Siehe auch:

 Bío-Bío (Begriffsklärung)
 Bios (Begriffsklärung)
 Öko (Begriffsklärung)

Abkürzung